Сагакурес () — село в Аксуском районе Алматинской области Казахстана. Входит в состав Карашиликского сельского округа. Код КАТО — 193259400.

Население 
В 1999 году население села составляло 525 человек (272 мужчины и 253 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 565 человек (300 мужчин и 265 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Аксуского района